Павел Леонтьевич Ганкевич (1794 — август 1870, с. Мокрое, Тульская губерния) — русский военачальник, генерал-майор.

Биография 
Родился в 1794 году в семье дворян Витебской губернии, православного вероисповедания.

Воспитывался в дворянском полку, откуда выпущен 30 декабря 1812 года прапорщиком с назначением в резервный батальон лейб-гвардии Преображенского полка. Затем был переведён в гренадерский полк графа Аракчеева (12.06.1813).

За отличие в боях произведён в подпоручики (26 сентября 1813) и в поручики (18 мая 1814).

Участвовал в сражениях при Дрездене, под Кульмом, под Лейпцигом, а также в других боях и кампаниях 1813—1814 годов. При штурме Парижа ранен пулею в левую ногу навылет.

Осенью 1838 года был отчислен от армии в отпуск «для излечения болезни» и согласно поданному 7 июня 1840 года прошению — уволен в отставку генерал-майором «с мундиром и пенсией в размере полного жалования по  серебром в год».

Был женат на Екатерине Ивановне Угрюмовой (по другим данным — Угримовой, ум. 13 янв.1867 г, с. Мокрое Белёвского уезда Тульской губернии), дочери надворного советника. Своего недвижимого имущества генерал в отставке не имел, а вот у его жены было  крестьян в Козельском уезде Калужской губернии, в Тульской губернии в Белёвском уезде жена владела сельцом Коровенки (Коровьи хвосты) близ села Мокрое, перешедшее после её смерти по наследству её брату, и частью сельца Дворяниново Алексинского уезда Тульской губернии.

Супруги Ганкевичи похоронены на старом сельском кладбище близ разрушенной церкви в центре села Мокрое Белевского уезда Тульской губернии. Могильные памятники на месте захоронения присутствуют, надписи читаются.

Награды 
 Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 6702; 3 декабря 1842).
 Также награждён другими орденами Российской империи, среди которых орден Св. Анны 4-й степени (1814).

Примечания

Ссылки 
 История сел и деревень Тульской области

Участники сражения при Дрездене
Участники сражения под Кульмом
Участники сражения при Лейпциге
Похороненные в Арсеньевском районе